Belmontense – abitanti di Belmonte (Bahia)
Belmontense – abitanti di Belmonte (Santa Catarina)
Belmontense – abitanti di São José do Belmonte